Sudan může být:

 Sudan (barvivo) – skupina lyzochromových azobarviv
 Sudan I
 Sudan II
 Sudan III
 Sudan IV
 Sudan B = čerň sudanová B = Solvent Black 3
 Sudan 5B = červeň sudanová 5B = olejová červeň
 Sudan G = červeň sudanová G

odlišný pravopis
 Sudán (nosorožec) – poslední žijící samec severního bílého nosorožce (narozen 1973 – uhynul 2018)
 Súdán – stát v Africe